Танеев, Александр Сергеевич (1785—1866) — российский государственный деятель.
 Танеев, Александр Сергеевич (1850—1918) — российский государственный деятель, композитор, внук предыдущего, отец Анны Вырубовой (Танеевой).